Anton Tomaschek – costruttore di strumenti musicali austriaco
 Johann Wenzel Tomaschek – compositore, insegnante e pedagogo ceco
 Róbert Tomaschek – ex calciatore slovacco
 Wilhelm Tomaschek – orientalista, geografo e storico ceco naturalizzato austriaco